Illuminist (von ) steht für:
 Illuminist, ein Buchmaler
 Illuminist, ein Anhänger des Illuminismus